

Вікліфф — місто, штат Кентуккі
 Вікліфф — місто, штат Огайо
 Вікліфф — переписна місцевість, штат Оклахома